Nudez pode ser:

 Nudez - estado do que está nu.
 Nudez - livro de Carlos Drummond de Andrade

Desambiguação